Salumäe ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Salumäe (* 1962), sowjetische bzw. estnische Radsportlerin
 Jane Salumäe (* 1968), estnische Langstreckenläuferin
 Jens Salumäe (* 1981), estnischer Skispringer